Но́вый Петерго́ф:

 Новый Петергоф — историческая часть Петергофа.
 Новый Петергоф — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Петергофе.